Станни́д тритита́на — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид титана и олова с формулой TiSn, кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Станнид трититана образует кристаллы ,
структура типа станнида триникеля NiSn.

При температуре 650 °C происходит переход в фазу ромбической сингонии.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1670 °C (по другим данным, 1675 °C).

Примечания

Литература 
 

титана